Эрге-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Эрге-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°19’с. ш. 116°40’в. д..
 Эрге-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 70°59’с. ш. 96°07’в. д..
 Эре-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°14’с. ш. 119°38’в. д..

Примечания